Take 5 – boy band statunitense
 Take 5 – prodotto venduto dall'azienda statunitense Hershey Company
 Take 5 – rivista femminile australiana

Pagine correlate 
 Take Five